Louis-Ferdinand ou Louis Ferdinand est un prénom composé porté par :
Louis-Ferdinand d'Orléans (1888-1945), membre de la famille royale d'Espagne ; 
Louis Ferdinand Antoni (1872-1940), peintre et sculpteur français ; 
Louis-Ferdinand Céline, nom de plume de Louis Ferdinand Destouches (1894-1961), médecin et écrivain français ; 
 Voir aussi . 
 Voir aussi 
 Voir aussi